Roger Abel (1900-1982) – monakijski strzelec
 Roger Abel (ur. 1954) – nowozelandzki żużlowiec